Ана́нта () — санскритское слово, в буквальном переводе означающее «бесконечный» или «бесконечность».

 Ананташеша — одна из форм Бога в индуизме. Змей, олицетворяющий бесконечность.
 Храм Ананты Васудевы в Бхубанешваре, штат Одиша, Индия.
 Ананта-самхита — индуистский текст на санскрите.

См. также 
 Анантапур
 Ананда (значения)